Niemcy:
 Hilden – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Mettmann

Osoby:
 Jytte Hilden – duńska polityk